Potah je slovo s více významy: 

 vrchní vrstva (povlak) , jíž je potažen určitý předmět: 
 Potah (letectví): vrchní konstrukční vrstva letadla
 krycí vrstva nábytku (zejména postelí, křesel, židlí atd.), kožené nebo koženkové čalounění nebo snímatelná textilie. 
 tažné zvíře nebo spřežení zvířat (například koňský potah, psí spřežení atd.), které táhnou potahové vozidlo (například saně, kočár, žebřinový vůz atd.)